La Facture, pièce de théâtre de Françoise Dorin
 La Facture, émission de Radio-Canada animée par Pierre Craig.